Das Anantara New York Palace Budapest Hotel (früher New York Palace, Boscolo, Budapest) ist ein 2001 eröffnetes Luxushotel mit 185 Zimmern in Budapest.

Das Fünf-Sterne-Hotel gehörte zur italienischen Boscolo Group bis 2016, einem Familienunternehmen, und war zeitweise Mitglied der Gruppierung The Leading Hotels of the World. Boscolo Group wurde im Juni 2016 von der amerikanische Investitionsfirma Värde Partners gekauft, saniert und im 2020 an der französische Firma Covivio weiterverkauft. Seither betreibt das Hotel in der 7. Bezirk von Budapest die spanische Hotelkette NH Hotels Group unter der Marke "Anantara New York Palace Budapest". 
Im Zusammenhang mit seiner Errichtung im historistischen Altbau der ehemaligen New York-Versicherungsgesellschaft wurde auch das denkmalgeschützte Café New York stilgerecht renoviert.

Weblinks 

 Offizieller Webauftritt von Hotel und Café (englisch)

New York Palace Boscolo
Newyork
Hotel in Ungarn
New York Palace Boscolo
New York Palace Boscolo
Gegründet 2001